Cin steht für:
 ein Integral im Integralkosinus, eine mathematische Funktion

Č̕in steht für:
 den 26. Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe ჩ

Çin oder Cin ist der Familienname folgender Personen:
 Fabio Dal Cin (* 1965), italienischer Geistlicher, Prälat von Loreto
 Hülya Cin (* 1995), deutsch-türkische Fußballspielerin
 Mario Dal Cin (* 1940), deutscher Informatiker und Physiker
 Matteo Dal-Cin (* 1991), kanadischer Radrennfahrer
 Miray Cin (* 2001), deutschtürkische Fußballspielerin
 Silvio Dal Cin († 1954), italienischer Autorennfahrer

CIN steht für:
 Werner Reichardt Centrum für Integrative Neurowissenschaften
 Cervical Intraepithelial Neoplasia, englisch für Zervikale intraepitheliale Neoplasie in der Medizin
 Chromosomale Instabilität in der Medizin
 C++ Input, ein Objekt für Tastatureingaben aus der IOStream-Programmierbibliothek, siehe Standard-Datenströme
 Contrast-Induced Nephropathy, englisch für Kontrastmittelinduziertes Nierenversagen in der Medizin
 Comunidad Iberoamericana de Naciones, Gemeinschaft Iberoamerikanischer Nationen
 Convective inhibition, englisch für Konvektionshemmung in der Meteorologie
 Corporação Industrial do Norte, den größten unabhängigen Lackhersteller Portugals
 Center for Investigative Reporting (CIN)
CIN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Inowrocławski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Bosnien-Herzegowina: Centar za istraživačko novinarstvo (Zentrum für investigativen Journalismus)

cin steht für:
 Cinta Larga (Sprache) (ISO-639-3-Code), Cinta-Larga-Dialektcluster der Tupí-Sprache in Brasilien

Abkürzung